Hongshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chifeng (prefekturhuvudort), Inre Mongoliet, 
 Hongshan Qu (härad i Kina, Hubei), 
 Hongshan Qu (härad i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar